В 1631 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Публикации 
 Посмертно вышел в свет сборник трудов английского математика Томаса Хэрриота под названием Artis Analyticae Praxis. Хэрриот значительно усовершенствовал математическую символику Франсуа Виета, в частности, он ввёл в науку знаки неравенства.
 Другой английский математик Уильям Отред опубликовал трактат Clavis Mathematicae, превосходный учебник арифметики, использовавшийся даже в XVIII веке. При жизни Отреда книга выдержала три переиздания. В этой книге Отред также предложил несколько новых математических символов, закрепившихся в математике; среди них знак умножения в виде крестика (×), знак деления (косая черта), символ параллельности ().
 Посмертное издание труда по анатомии датского врача Каспара Бартолина Controversiæ anatomicæ et affines nobiliores ac rariores. Позднее книга переиздавалась 17 раз на трёх языках.
 Труд по коническим сечениям французского математика Клода Мидоржа (первые два тома из четырёх, остальные тома вышли в 1639 году). В этом же году Мидорж издал также сочинение по оптике Prodromus catoptricorum et dioptricorum.
 Кристоф Шейнер описал в трактате Pantographice, seu Ars delineandi res quaslibet per parallelogrammum lineare seu cauum, mechanicum, mobile изобретённый им чертёжный инструмент — пантограф.

События 
 7 ноября — прохождение Меркурия по диску Солнца, предсказанное в 1629 году Иоганном Кеплером. Наблюдалось несколькими европейскими астрономами, первое в истории наблюдение провёл Пьер Гассенди. 7 декабря произошло и прохождение Венеры по диску Солнца, также предсказанное в 1629 году Кеплером, однако в Европе условия наблюдения были неблагоприятны, и впервые это важное событие наблюдал Джереми Хоррокс в 1639 году.
 Архимандрит Киево-Печерской лавры Пётр Могила основал «Киевский коллегиум» (духовную академию).

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1631 году
 (дата неизвестна) — Уильям Болл, английский астроном, исследователь Сатурна, один из основателей Лондонского королевского общества и первый его казначей (умер в 1690 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1631 году
 23 августа — Константинас Сирвидас, один из основоположников литовской письменности (род. около 1579 года).
 20 октября — Михаэль Мёстлин, немецкий астроном и математик, наставник Иоганна Кеплера (род. в 1550 году).
 20 октября — Катрин де Партене (род. в 1554 году).

См. также

Примечания

Литература